Amerikai Egyesült Államok
Saint George, település Dél-Karolina államban
Saint George, település Maine államban
Saint George, település Utah államban

 Antigua és Barbuda
Saint George, Antigua szigetének egyik községi körzete

 Trinidad és Tobago
Saint George, Tobago szigetének egyik megyéje

Hasonló
St. George’s, Grenada fővárosa